Masahiko Kimura (1917-1993), een Japans judoka
 Saori Kimura (1986), een Japans volleybalster
 Ziekte van Kimura, een medische aandoening